PSD est un sigle qui désigne :

Partis politiques 
 Un , nom français ou traduit de divers partis politiques à travers le monde ;
 Le Parti socialiste destourien, un ancien parti social-démocrate tunisien (1964-1988)
 Le Parti social-démocrate portugais

Informatique 
 Psd est une extension pour les fichiers créés sous le logiciel Photoshop.

Physique 
 PSD correspond aux initiales anglaises de la densité spectrale de puissance (Power Spectral Density).

Économie maritime 
 PSD signifie Parcel Size of Distribution.

Autres 
 , détecteur de position